Manuel Duran i Bas (Barcelona, 28 de novembre de 1823 - Barcelona, 10 de febrer de 1907) , jurista i polític
 Manuel Duran i Ventosa (Barcelona 1862 - 1909), metge barceloní, fill de l'anterior.
 Manuel Duran i Duran (Barcelona, 1863 - Barcelona, 1906), escriptor i dibuixant
 Manuel Duran i Gili (Barcelona, 28 de març de 1925 – New Haven, 17 d'abril de 2020), poeta i professor català.